Franceschi est un nom de famille d'origine corse et italienne notamment porté par :
 Antonia Franceschi (née en 1960), actrice, danseuse et chorégraphe américaine ;
 Moshé Franceschi, grand érudit en Torah dans le milieu francophone, demeurant à Jérusalem.
 Dominique Franceschi (1921 - 2001), footballeur français ;
 Éric Franceschi (né en 1961), Reporter-photographe français.
 Jean-Baptiste-Marie Franceschi (1766-1813), général français d'origine corse ;
 François Franceschi-Losio (1770 - 1810), militaire italien ;
 Giovanni Franceschi (né en 1963), nageur italien ;
 Jean Franceschi, dit Jean Franval (1926 - 2016), comédien ;
 Jean-Louis Franceschi (°1947), général français ;
 Jean-Paul-Paschal Franceschi (1826 - 1894), sculpteur français ;
 Joseph Franceschi (1924 -1988), homme politique français ;
 Jules Franceschi (1825 - 1893), sculpteur français ;
 Michel Vergé-Franceschi (né en 1951), historien français, notamment spécialiste de la marine ;
 Patrice Franceschi (né en 1954), écrivain de voyage ;
 Xavier Franceschi, directeur du Fonds régional d'art contemporain.

Francesqui
 Jean-Baptiste Francesqui dit Franceschi-Delonne (1767- 1810), général du Premier Empire ;

Autres
 La Capannina di Franceschi : une discothèque italienne.

Notes et références

Voir aussi 
 Franceschini

Homonymie de patronyme italien
Patronyme corse